Die AIG Japan Open Tennis Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Oktober 2005 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Metz die Open de Moselle gespielt, die zur Kategorie der International Series gehörten und nicht wie die AIG Japan Open Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series Gold.

Titelverteidiger im Einzel war der Tscheche Jiří Novák, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der ungesetzte Südafrikaner Wesley Moodie konnte das einzige Mal in seiner Karriere ein Finale erreichen und gewann dies gegen Mario Ančić (Nr. 5 der Setzliste) aus Kroatien.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jared Palmer und Pavel Vízner, nahmen dieses Jahr nicht erneut teil. Nur Gimelstob spielte und schied in der zweiten Runde aus. Es gewannen die mit einer Wildcard gestarteten Lokalmatadoren Satoshi Iwabuchi und Takao Suzuki gegen die an zwei gesetzten Simon Aspelin und Todd Perry in zwei Sätzen. In diesem Jahr wurde ein Satz im Doppel nur bis 5 gespielt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 765.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Kōtō